Jahns ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Jahns (* 1955), deutsche Politikerin (CDU)
 Annette Jahns (1958–2020), deutsche Sängerin (Alt) und Opernregisseurin
 Christian Friedrich Jahns (Heinrich Christian Jahns; Johann Friedrich Christian Jahns; Johann Christian Jahns; Johann Christian Jahn und Varianten; 1810–nach 1868), deutscher Lehrer und Schulbuchautor
 Christopher Jahns (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Eda Jahns (1939–2020), deutsche Politikerin (SPD)

 Friedrich Reinhold Jahns (1857–1934), deutscher Bergingenieur und Bergwerksdirektor in Saarbrücken
 Hans Martin Jahns (1941–2017), deutscher Botaniker
 Heinrich Jahns (* 1866), deutscher Politiker (DNVP)
 Hugo Jahns (1931–2015), deutscher Chorleiter
 Joachim Jahns (* 1955), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Jutta Jahns-Böhm (* 1958), deutsche Verwaltungsjuristin und politische Beamtin
 Maximilian Jahns (1887–1957), deutscher Maler
 Michael Jahns (* 1976), deutscher Handballspieler
 Patrick Jahns (* 1984), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Rudolf Jahns (1896–1983), deutscher Maler
 Sigrid Jahns (* 1945), deutsche Historikerin

Siehe auch:
 Jahn
 Jans (Begriffsklärung)